KAPAG steht für:
 das Schweizer Unternehmen KAPAG Karton + Papier AG in Muhen
 das Schweizer Unternehmen KAPAG Kälte-Wärme AG in Rudolfstetten
 den ehemaligen deutschen Hersteller für Holzfaserplatten und Pappen, die Kartonpapierfabriken Groß Särchen AG

siehe auch
 KAP AG

KAPAG